Wilson's Mills - plaats in North Carolina, Verenigde Staten
 Charlie Wilson's War - Amerikaanse film
 Wilson's Raid - cavalerieoperatie tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
 Wilson's (warenhuis) - Amerikaans voormalig warenhuis

Zie ook
 Wilson (doorverwijspagina)